Пустова́лов — русская фамилия; имеет женскую форму Пустовалова.

Известные носители 
 Пустовалов, Алексей Михайлович (1916—1981) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Пустовалов, Александр Сергеевич (род. 1973) — российский преступник.
 Пустовалов, Анатолий Иванович (1896—1991) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Пустовалов, Иван Степанович (1908—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пустовалов, Леонид Васильевич (1902—1970) — советский геолог, геохимик, петрограф, член-корреспондент АН СССР.